69-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 22—23 января 1972 года на катке «Вайллант Арена» в Давосе (Швейцария).

Итоговое положение 

* с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Ссылки 
 

1972
1972 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Январь 1972 года
Международные спортивные соревнования в Давосе
Спорт в Швейцарии в 1972 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Чемпионаты Европы в 1972 году